Alexandr Baranov může být:
 Alexandr Baranov (generál) (* 1946) – ruský generál
 Alexandr Baranov (rychlobruslař) (* 1960) – sovětský rychlobruslař
 Alexandr Andrejevič Baranov (1747–1819) – ruský obchodník